«(Can’t Get My) Head Around You» — песня американской рок-группы The Offspring. Песня является шестым треком с альбома Splinter и вторым синглом с него. Также она является завершающим треком сборника Greatest Hits. Сингл имел умеренный успех в рок чартах Америки, а также в национальном хит-параде Великобритании. По сей день часто исполняется группой на концертах.

Список композиций

Клип 
В музыкальном клипе группа исполняет песню в светящемся куполе. Видео было снято с использованием 125 камер. Режиссёром видео стал Джозеф Кан, а Крис Уоттс занялся визуальными эффектами и работой с камерами. Видео вошло в видео-альбом The Offspring: Complete Music Video Collection.

Клип стал первым видео группы, в котором участвовал Атом Виллард.

Чарты

Примечания 

Песни The Offspring
Синглы Columbia Records
Видеоклипы, снятые Джозефом Каном